Bös ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Bös (1940–2004), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler 
 Klaus Bös (* 1948), deutscher Sportwissenschaftler

 Paul Bös (1920–1967), österreichischer Schauspieler

Siehe auch:
 Boes 
 BOS
 Böse